Il doppio maschile del TEAN International 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Antal van der Duim e Boy Westerhof hanno battuto in finale Simon Greul e Wesley Koolhof 4–6, 6–3, [12–10].

Teste di serie

  Jesse Huta Galung /  Rameez Junaid (semifinali)
  Thiemo de Bakker /  Stephan Fransen (semifinali)

  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (quarti di finale)
  Andreas Beck /  Dominik Meffert (primo turno)

Tabellone

Note 
 

TEAN International 2013
ATP Challenger Tour 2013